Socialistisk radikalfeminism kombinerar radikalfeminismens teori om patriarkatet och marxismens syn på samhällsklass.

Socialistisk radikalfeminism skapar en teori som tar hänsyn till både klass och kön, och vill inte utse vare sig klass eller könsförtryck till en mer grundläggande form av förtryck än den andra. Man ser kategorierna klass och kön som oupplösligt förenade med varandra.

Man kritiserar tidigare socialistiska teorier om att feminismen automatiskt uppnås genom den socialistiska revolutionen, men menar att eftersom kapitalismen bygger på ett patriarkalt system så är det varken praktiskt möjligt eller önskvärt att bygga upp ett feministiskt samhälle inom det kapitalistiska systemet. Dock anser man att det är viktigt att fortsätta arbeta för feministiska reformer inom det system som finns. Man menar att kapitalismen och patriarkatet ofta förstärker varandra, till exempel på arbetsmarknaden då män tjänar på att få högre löner än kvinnor, och företagarna tjänar på att ha en grupp som de kan ge lägre löner utan annan orsak än att de är kvinnor. Samtidigt händer det ibland att de två systemen kommer i konflikt med varandra, som till exempel när kapitalets behov av arbetskraft drev på så att kvinnor kom ut i arbetslivet.

Man kritiserar socialistisk feminism och marxistisk feminism för att de inte ser det speciella i kvinnoförtrycket. Man kritiserar även liberalfeminism för att de inte ser de patriarkala strukturerna.

"Reproduktion" innefattar familjemönster, sexualitet och mänsklig fortplantning. Det vill säga de aspekter av samhället som Kate Millett pekade på när hon framhävde att kvinnor är förtryckta i kraft av sitt kön och att sexualiteten så som vi känner den är ett uttryk för manlig dominans. 

I Anna G. Jónasdóttirs teori är kärlekskraften en historisk drivkraft. Kärlekskraften kan kontrolleras och exploateras, och det är exploateringen av kvinnors kärlekskraft som måste upphöra för att kvinnor ska kunna frigöras.

Feminism
Socialism